В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Яюк Басукі здобула титул, у фіналі перемігши Наоко Савамацу 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Наоко Савамацу (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Маріанн Вердел (півфінал)

 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Карін Кшвендт (чвертьфінал)
 Монік Джейвер (чвертьфінал)
 Сара Лузмор (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open